

Filmografia
Francesco d'Assisi (1966), regia di Liliana Cavani, ruolo: un servitore di Francesco
Galileo (1969), regia di Liliana Cavani, ruolo: Cardinale
I cannibali (1970), regia di Liliana Cavani, ruolo: speaker Tv
L'ospite (1972), regia di Liliana Cavani

Collegamenti esterni